A sárga-zöld lóri vagy Meyer-lóri (Saudareos meyeri) a madarak (Aves) osztályának a papagájalakúak (Psittaciformes) rendjéhez, és a szakállaspapagáj-félék (Psittaculidae) családjába, azon belül a lóriformák (Loriinae) alcsaládjába tartozó faj.

Előfordulása 
Indonézia területén honos.

Megjelenése 
Testhossza 21 centiméter.

Források 

Parrotland.hu - magyar nevek

További információk 
Képek az interneten a fajról

Lóriformák
Madárfajok
Indonézia endemikus madarai